«Plaza de San Antonio» puede referirse a:

Vías públicas

Colombia 
 Plaza de San Antonio, en Medellín, Antioquia.

España 
 Plaza de San Antonio, en Aranjuez, Madrid.
 Plaza de San Antonio, en Cádiz, Cádiz.
 Plaza de San Antonio, en Santoña, Cantabria.
 Plaza de San Antonio, en Villasana de Mena, Burgos.